Plagiogonus är ett släkte av skalbaggar. Plagiogonus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Skalbaggar
Plagiogonus